Publius Calvisius Ruso ist der Name folgender Personen:

* Publius Calvisius Ruso (Konsul 53), römischer Suffektkonsul 53
 Publius Calvisius Ruso (Konsul 79), römischer Suffektkonsul 79
 Publius Calvisius Ruso Iulius Frontinus, Suffektkonsul 84
 Publius Calvisius Tullus Ruso, Konsul 109